María Melita de Hohenlohe-Langenburg (en alemán, Marie Melita zu Hohenlohe-Langenburg; Langenburg, 18 de enero de 1899-Múnich, 8 de noviembre de 1967) fue la esposa del duque Guillermo Federico de Schleswig-Holstein. Era la hija mayor del príncipe Ernesto II de Hohenlohe-Langenburg y de su esposa, la princesa Alejandra de Sajonia-Coburgo-Gotha, por lo tanto bisnieta de la reina Victoria del Reino Unido.

Matrimonio y descendencia 
María Melita contrajo matrimonio con su primo segundo, el príncipe heredero Guillermo Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, el único hijo varón del duque Federico Fernando de Schleswig-Holstein y de su esposa, la princesa Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, el 5 de febrero de 1916 en Coburgo. Guillermo Federico y María Melita tuvieron cuatro hijos:

 Juan Alberto (12 de mayo de 1917-10 de agosto de 1944), príncipe heredero; permaneció soltero y sin descendencia.
 Guillermo Alfredo Fernando (24 de septiembre de 1919-17 de junio de 1926).
 Federico Ernesto Pedro (30 de abril de 1922-30 de septiembre de 1980), casado con la princesa María Alix de Schaumburg-Lippe; con descendencia.
 María Alejandra (9 de julio de 1927-14 de diciembre de 2000), desposó el 22 de julio de 1970 en Grünholz, Schleswig-Holstein, Alemania, a Douglas Barton-Miller (n. 27 de diciembre de 1929); sin descendencia.

Títulos y estilos 
 18 de enero de 1899-5 de febrero de 1916: Su Alteza Serenísima la princesa María Melita de Hohenlohe-Langenburg.
 5 de febrero de 1916-27 de abril de 1931: Su Alteza la princesa heredera de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 27 de abril de 1931-21 de enero de 1934: Su Alteza la princesa heredera de Schleswig-Holstein.
 21 de enero de 1934-10 de febrero de 1965: Su Alteza la duquesa de Schleswig-Holstein.
 10 de febrero de 1965-8 de noviembre de 1967: Su Alteza la duquesa viuda de Schleswig-Holstein.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Hohenlohe-Langenburg
Maria Melita
Nobles alemanas del siglo XX
Fallecidos en Múnich
Nacidos en Langenburg